Spice — дебютный студийный альбом британской поп-группы Spice Girls. Был выпущен 4 ноября 1996 года на лейбле Virgin Records. Альбом десять раз стал платиновым в Великобритании и в Канаде, 7 раз платиновым в США, а также получил платиновые статусы во многих странах Европы и мира. Всего альбом был продан тиражом более 28 млн копий по всему миру, став самым продаваемым альбомом для девичьих групп в истории музыки и одним из самых успешных альбомов.

Об альбоме 

Запись альбома проходила в Olympic Studios в Лондоне с 1995 по 1996 год. Пять песен с альбома были выпущенные в качестве синглов: «Wannabe», «Say You’ll Be There», «2 Become 1», «Who Do You Think You Are» и «Mama»; «Who Do You Think You Are» и «Mama» — были выпущены как дубль-А в Великобритании, Ирландии и других странах. Первый сингл альбома «Wannabe» достиг первого места в хит-парадах 31 страны мира, а следующие два сингла «Say You’ll Be There» и «2 Become 1» взошли на вершину хит-парадов в 53 странах мира. Песня «Who Do You Think You Are» стала официальным синглом организации Разрядка смехом и была выпущена как дубль-А вместе с песней «Mama» и обе песни вошли в двадцатку в европейских чартах, а также в Австралии и Новой Зеландии. В Великобритании четыре сингла с альбома достигли первой строчки хит-парада, а в США до вершины Billboard 200 поднялось пять синглов.

Список композиций

Участники записи 
 Виктория Адамс — вокал
 Мелани Браун — вокал
 Эмма Бантон — вокал
 Мелани Чисхолм — вокал
 Джери Халлиуэлл — вокал
 Абсолют — различные инструменты
 Джеки Дрю — скрипка
 Эрик Гуден — бэк-вокал
 Джад Лэндер — губная гармоника
 Грег Лестер — гитара
 Перри Монтаж-Мэйсон — руководитель
 Мэри Пирс — бэк-вокал
 Мэтт Роуи — клавишные музыкальные инструменты
 Ричард Стэннард — клавишные, бэк-вокал
 Тони Уорд — виолончель

Чарты

Недельные чарты

Чарт десятилетия

Сертификации

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Дебютные альбомы 1996 года
Альбомы Virgin Records
Альбомы Spice Girls
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums